Metropol steht für:

 Name zahlreicher Kinos und Theater, siehe Metropoltheater
 Hotel Metropol, ehemaliges Luxushotel in Wien, siehe Hotel Métropole
 Wiener Metropol, ein Veranstaltungszentrum in Wien
 Metropol, von 1889 bis 1912, erster Name des Hotels Monopol in Braunschweig
 Metropol, die polnische und die schweizerische Ausgabe der Gratiszeitung metro, siehe metro (Zeitung)
 Metropol (Band), eine DDR-Rockband
 Metropol (Ukraine) (ukrainisch Метрополь), ein Dorf in der Ukraine
 Metropol (Zug), eine Bahnverbindung zwischen Berlin und Budapest
 Metropol Motors Corporation, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Metropol Parasol, eine Hybridkonstruktion in Sevilla
 Metropol TV, norwegischer Fernsehsender
 Metropol Verlag, Berliner Fachverlag für Geschichte
 Literaturalmanach Metropol, russischer Almanach (1979)
 Radyo Metropol FM, türkischsprachiger Radiosender aus Berlin

Siehe auch:
 France métropolitaine (la Métropole), der zum europäischen Kontinent gehörende Teil Frankreichs
 Die Metropol-Vokalisten, deutsches Gesangsquartett
 Metropole
 Metropolis
 Metropolregion